Les Élections régionales de 1959 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1959) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1959
Vienne (land)
Octobre 1959